

La quinta stagione della serie televisiva In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte è stata trasmessa in anteprima in Germania da Das Erste tra il 21 febbraio 2019 e il 30 gennaio 2020.

Collegamenti esterni